Alberto Merciai – calciatore italiano
 Casa Merciai – edificio di Firenze